Парные соревнования по теннису на XVII летних Азиатских играх прошли с 24 по 29 сентября в Yeorumul Tennis Courts.

Общая информация 
Соревнование имело не слишком сильный состав даже в части сеянных участников, а финал разыграли пятая и восьмая пара посева: индийцы Сакет Минени и Санам Сингх уступили на этой стадии корейцам Лиму Ён Гю и Чон Хёну, позволив южнокорейской команде праздновать успех в этом виде программы впервые с 1986 года. Сами представители Индии сыграли в четвёртом подряд финале на таком уровне. Бронзовые медали поделили лидеры посева — таиландцы Санчай и Сончат Ративатана, а также вторая индийская пара — Юки Бхамбри и Дивидж Шаран.

Из восьмёрки призёров турнира-2010 в нынешнем соревновании принимали участие четыре человека, но лишь Санам Сингх смог повторно завоевать медаль.

Призёры

Посев 
Первые четыре команды посева начинают турнир со второго раунда.

  Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Рубен Гонсалес /  Трет Конрад Хьюи (Четвертьфинал)
  Чжэнь Ти /  Пэн Сяньинь (Четвертьфинал)
  Юки Бхамбри /  Дивидж Шаран (Полуфинал, Бронзовая медаль)

<li>  Сакет Минени /  Санам Сингх (Финал, Серебряная медаль)
<li>  Гун Маосинь /  Ли Чжэ (Четвертьфинал)
<li>  Пручя Исаро /  Нуттанон Кадичапанан ''(Второй раунд)
<li>  Лим Ён Гю /  Чон Хён (Титул, Золотая медаль)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты турнира